Der verlorene Sohn steht für:

 ein Gleichnis aus der Bibel, siehe Verlorener Sohn

Filmtitel:
 Der verlorene Sohn (1934), deutscher Spielfilm
 Der verlorene Sohn (2009), deutscher Fernsehfilm
 Der verlorene Sohn (2018), US-amerikanischer Spielfilm (OT: Boy Erased)
 Polizeiruf 110: Der verlorene Sohn, deutscher Fernsehkrimi (2013)
 Vienna Blood – Der verlorene Sohn, britisch-österreichischer Fernsehfilm von Umut Dağ (2019)

weitere Werke:
 De parabell vam vorlorn Szohn, Fastnachtsspiel von Burkard Waldis vom 27. Februar 1527 (Uraufführung)
 ein Gemälde von Hieronymus Bosch, siehe Der Hausierer 
 ein Kolportageroman von Karl May, siehe Karl Mays Kolportageromane #Der verlorne Sohn oder Der Fürst des Elends
 Der verlorene Sohn (Prokofjew), Kurzballett von Sergei Prokofjew (1929)

Siehe auch:
 Die Rückkehr des verlorenen Sohnes
 The Prodigal Son
 Verlorene Töchter